Text bezeichnet:
 Text, eine abgegrenzte, zusammenhängende, meist schriftliche sprachliche Äußerung
 Text (Schriftmaß), eine Schriftgröße
 Plain text, einen Datentyp

Siehe auch:

 texten (Begriffsklärung)
 Texter (Begriffsklärung)